Евге́ний Сидоре́нко:
 Сидоренко, Евгений Александрович (род. 1989) — молдавский футболист.
 Сидоренко, Евгений Александрович (род. 1940) — российский логик, доктор философских наук, профессор.
 Сидоренко, Евгений Иванович (род. 1940) — советский и российский офтальмолог, член-корреспондент РАМН и РАН.
 Сидоренко, Евгений Константинович (род. 1982) — украинский актёр, режиссёр.
 Сидоренко, Евгений Михайлович (1915—1978) — начальник Главдальстроя, Герой Социалистического Труда.